Okręty US Navy o nazwie USS  "Auburn":

 Pierwszy "Auburn" (1918) był transportowcem o stalowym kadłubie.
 Drugi "Auburn" (AGC-10) był okrętem dowodzenia typu Mount McKinley
Auburn